Ekudden kan syfta på:

 Ekudden, Helsingfors – en villa i Helsingfors stad i stadsdelen Mejlans
 Villa Ekudden, Djursholm –  en exklusiv villafastighet i Djursholm, Danderyds kommun
 Villa Ekudden, Stockholm – en villa på Blockhusudden i Stockholm
 Ekudden, Mariestad – ett näs i Vänern nordväst om stadskärnan i Mariestad
 Ekudden, Nacka – ett bostadsområde som är belägget på Sicklaön i Nacka kommun
 Ekudden, Enköpings kommun - ett bostadsområde söder om Enköping
 Ekudden, Skarpnäck − ett numera försvunnet torp under Skarpnäcks gård

Se även
 Villa Ekbacken